Świnna est le nom :
 de la gmina de Świnna, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Świnna, chef-lieu de cette gmina
 du village de Świnna, dans la voïvodie de Grande-Pologne